Metropol eller Metropolis, från klassisk grekiska μητρόπολις (mētrópolis, "moderstad"), av μήτηρ (mḗtēr, "moder") + πόλις (pólis, "stad"), kan syfta på:

Geografi 
 Tätort (med omgivande förorter och eventuella andra närliggande tätorter) med många invånare – se Storstad eller Storstadsområde
 Stark förtätad storstadsregion av internationell betydelse – se Metropolregion
 Världsmetropol – storstad som typiskt uppfyller vissa kriterier
 Metropolen (la Métropole) – Egentliga Frankrike, det vill säga de delar av Frankrike som är beläget i Europa
 Metropolis, Illinois – en stad (city) i Massac County, i delstaten Illinois, USA

Kultur 
 Metropol – före detta biograf i centrala Bonn i Tyskland
 Metropol – biograf på Sankt Eriksgatan i Stockholm
 Metropol-Palais – biograf på Sveavägen i Stockholm
 Metropol – radioprogram i Sveriges Radio. 1982–1991
 SR Metropol 93,8 – svensk radiostation inom Sveriges Radio
 Restaurant Metropol – restaurang belägen på Östermalm i Stockholm, 1905–1918
 Metropolis (klubb) – nedlagd popklubb i Stockholm
 Metropol – dansk vetenskaplig tidskrift

Film och litteratur 
 Metropolis – roman från 1926 av Thea von Harbou
 Metropolis – film av Fritz Lang från 1927, som bygger på Harbous roman
 Metropolis (anime) – japansk anime av Rintaro, 2001
 Metropolis – fiktiv stad i serien om Stålmannen

Musik 
 Metropolis Records – skivbolag 
 "Metropolis" - låt på albumet Die Mensch-Maschine av Kraftwerk, 1978
 "Metropol" – låt av det svenska bandet Noice, 1981
 Metropol – musikalbum av gruppen Nordic, 2008

Varumärken 
 Metropol – snusmärket
 Metropol Auktioner – auktionshus i Stockholm
 Scania-Vabis C50 Metropol – buss från Scania-Vabis
 Metropolis (rollspelsprodukt) – produkt till rollspelet Kult

Sport 
 Esporte Clube Metropol – Braziliansk fotbollsklubb

Se även 
 Megalopolis
 Megapol
 Metropolitan